Biharoniscus är ett släkte av kräftdjur. Biharoniscus ingår i familjen Trichoniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Biharoniscus